Henry Purcell – angielski kompozytor barokowy;
 Edward Mills Purcell – amerykański fizyk, noblista;
 Purcell Mountains – łańcuch górski w Kanadzie, część Columbia Mountains

Miejscowości w USA:
 Purcell – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Purcell – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie McClain
Gminy w USA:
 Purcell (ang. Purcell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail